Seeteufel steht für:

 Seeteufel (Lophius piscatorius), eine Fischart
 Seeteufel (Familie) (Lophiidae), eine Fisch-Familie
 Seeteufel, ein 1856 erbautes U-Boot des Soldaten und Konstrukteurs Wilhelm Bauer
 Seeteufel (U-Boot), ein Prototyp eines deutschen Kleinst-U-Bootes im Zweiten Weltkrieg
 ein privater Tier- & Erlebnispark in der Schweiz
 der Übername von Felix Graf von Luckner
 Seeteufel, die Yacht (gebaut 1912) von Felix Graf von Luckner